Záluží is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Záluží (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Záluží (okres Litoměřice), gemeente in okres Litoměřice